Cătălin Munteanu est un ancien footballeur roumain, né le 26 janvier 1979 à Bucarest en Roumanie. Il mesure .

Biographie

Carrière

Palmarès 
 Steaua Bucarest
 Champion de Roumanie : 1997, 1998
 Vainqueur de la Coupe de Roumanie : 1997

 Dinamo Bucarest
 Champion de Roumanie : 2007 
 Vainqueur de la Coupe de Roumanie : 2012
 Vainqueur de la Supercoupe de Roumanie: 2012

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international roumain
Joueur du Steaua Bucarest
Joueur de l'Atlético de Madrid
Joueur de l'UD Salamanque
Joueur du RCD Espanyol (football)
Joueur du Dinamo Bucarest
Joueur du FC Brașov
Joueur de l'Albacete Balompié
Joueur du Real Murcie
Joueur du FC Viitorul Constanța
Naissance en janvier 1979
Naissance à Bucarest